Miejscowości w Polsce
 Jaźwiny-Kolonia – część wsi Jaźwiny w woj. mazowieckim w pow. garwolińskim, w gminie Borowie
 Jaźwiny-Kolonia – część wsi Jaźwiny w woj. mazowieckim w pow. garwolińskim, w gminie Pilawa